La faculté Jean-Monnet (UFR de droit, d'économie et de gestion) a été créée en 1968 et faisait partie de l'université Paris-XI depuis la constitution de celle-ci en 1971 et fait donc partie de l'université Paris-Saclay depuis le .

Forte de  répartis sur deux sites, ceux de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et d'Orsay sur le campus Paris-Saclay dans l'Essonne.

Depuis le , le professeur Boris Bernabé en est le doyen.

Formations 
La faculté propose plusieurs masters et 39 spécialités en droit, en économie et en gestion. Elle regroupe sept centres de recherche  sur le site de Sceaux. 

L'IEJ (institut d'études judiciaires) prépare à l'examen d'accès à la Haute École des avocats conseils (HEDAC) ainsi qu'au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature (ENM).

Licences 
Droit :

 Licence Droit
 L3 Droit privé
 L3 Droit public
 L3 Mobilité internationale
 Licence double-diplôme Droit, Sciences et Innovation

Economie et Gestion :

 Licence Economie et Gestion
 L3 Economie appliquée
 L3 Gestion des entreprises
 L3 Comptabilité contrôle
 Licence double-diplôme Informatique, Management
 Licence double-diplôme Economie et Mathématiques

Masters 

 M1, M2 Droit étatique des religions en France et en Europe

Droit des affaires :

 M1 Droit des affaires
 M2 Business, Tax and financial market law (juriste d'affaires franco-anglais et droit financier)
 M2 Droit des affaires internationales
 M2 Gestion des entreprises et management des ressources humaines
 M2 Entrepreneuriat, droit et digital / Law, entrepreneurship and digital

Droit de la propriété intellectuelle / droit du numérique :

 M1 Droit de la propriété intellectuelle et du numérique
 M2 Droit de la création et du numérique
 M2 Droit de l'innovation et propriété industrielle
 M2 Propriété intellectuelle fondamentale et technologiques numériques (partenariat et mobilité Université Laval Québec)
 M2 Propriété intellectuelle appliquée (alternance)

Droit de la santé :

 M2 Droit de la responsabilité médicale et pharmaceutique

Droit international et européen

 M1 Droit public international et européen
 M2 Droit international et européen des droits fondamentaux
 M2 Diplomatie et négociation stratégiques
 M2 Droit des activités spatiales et télécommunications
 M2 Entreprises et droit de l'Union Européenne
 M2 Droit des activités aériennes et aéronautiques (formation continue)
 M2 Technologies et stratégies
 M2 Droits de l'homme et entreprises

Droit notarial :

 M1, M2 Droit notarial

Droit privé :

 M1 Droit privé
 M2 Droit privé fondamental
 M2 Droit des contrats internes et internationaux
 M2 Professions judiciaires
 M2 Droit pénal fondamental et pratiques du droit pénal

Droit public :

 M1 Droit public
 M1, M2 Droit du patrimoine culturel
 M1, M2 Droit de l'environnement
 M2 Droit public recherche et concours
 M2 Droit de la construction, de l'aménagement et de l'urbanisme
 M2 Droit des achats publics

Droit social :

 M1 Droit des relations de travail
 M2 Droit et pratiques des relations de travail
 M2 Gestion des entreprises et management des ressources humaines

Voir aussi

Articles connexes 

 Université Paris-Saclay
 Paris-Saclay
 Sceaux

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel